Le  Grand Prix moto de République tchèque 2012 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 24 au  sur le circuit de Masaryk. C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2012
Sport en août 2012